Diarylgelb, oder Diarylidgelb, ist eine Gruppe von grün- bis rotstichig gelben, synthetischen organischen Disazo-Pigmenten. Als Diazokomponenten werden Benzidin-Derivate – in vielen Fällen 3,3′-Dichlorbenzidin – eingesetzt und als Kupplungskomponenten Acetessigsäureanilide, die man durch Umsetzung der entsprechend substituierten Aniline mit Diketen erhält. Sie werden für Malfarben, Kunststoffe und Druckfarben verwendet.

Das erste Patent dieser Pigmentgruppe, C.I. Pigment Yellow 13, wurde schon 1911 eingereicht aber erst 1935 genutzt.

Beispiele 
{| class="wikitable" style="line-height:130%; text-align: center;"
|-
| colspan="10" style="border: hidden; border-bottom: 1px solid #aaa;" |  
|- style="height: 35px;"
! colspan="7"|Colour Index (C.I.) !! rowspan="2" |Farbton !! rowspan="2" |Ref.
|-
! Name !! Nummer !! style="width: 3em;"| R1 !! style="width: 3em;"| R2 !!style="width: 3em;"|  R3 !! style="width: 3em;"| X !! style="width: 3em;"| Y 
|- style="height: 35px;"
! Pigment Yellow 12
| style="text-align:center;" | 21090
|H
|H
|H
|Cl
|H
| style="text-align: left;" | Warmes, rotstichiges Gelb
|
|- style="height: 35px;"
! Pigment Yellow 13
| style="text-align:center;" | 21100
|CH3
|CH3
|H
|Cl
|H
| style="text-align: left;" | Rot- oder grünstichiges Gelb
| 
|- style="height: 35px;"
! Pigment Yellow 14
| style="text-align:center;" | 21095
|CH3
|H
|H
|Cl
|H
| style="text-align: left;" | Grünstichiges Gelb
| 
|- style="height: 35px;"
! Pigment Yellow 17
| style="text-align:center;" | 21105
|OCH3
|H
|H
|Cl
|H
| style="text-align: left;" | Grünstichiges Gelb, Zitronengelb
| 
|- style="height: 35px;"
! Pigment Yellow 55
| style="text-align:center;" | 21096
|H
|CH3
|H
|Cl
|H
| style="text-align: left;" | Rotstichiges Gelb
| 
|- style="height: 35px;"
! Pigment Yellow 83
| style="text-align:center;" | 21108
|OCH3
|Cl
|OCH3
|Cl
|H
| style="text-align: left;" | Rotstichiges Gelb
| 
|}

Einzelnachweise 

Azopigment
Anilid
Benzidin
Keton
Azobenzol